Георги Ангелов Титянов, известен като Звездоброев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Титянов е роден в 1884 година година в просеченското село Кобалища, тогава в Османската империя, днес Кокиногия, Гърция. Работи като учител. Става член на ВМОРО.

По време на Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение в 1 рота на 14 воденска дружина.

Умира на 9 август 1913 година в Лъджене от рани, получени в Междусъюзническата война.

Брат е на Костадин Титянов.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Кобалища
Македоно-одрински опълченци
Загинали през Междусъюзническата война
Починали във Велинград